Чемпионат Африки по мини-футболу 1996 проходил с 25 по 30 сентября 1996 года в столице Египта — Каире. В турнире приняли участие 5 национальных сборных. Помимо, непосредственно титула чемпиона Африки, в соревновании разыгрывались путёвки на Чемпионат мира по мини-футболу 1996 в Испании.

Матчи

Итоговое положение

Чемпион 

 Египет прошёл отбор на Чемпионат мира по мини-футболу 1996.

Ссылки 
Официальный сайт
Турнир на RSSSF

1996
1996
Сентябрь 1996 года
Спорт в Египте в 1996 году
Футбол в Африке в 1996 году
Чемпионаты Африки в Египте
1996 год в мини-футболе
Чемпионаты Африки в 1996 году